Die Saison 1996/97 war die 63. Spielzeit der Serie A1, der höchsten italienischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum insgesamt 14. Mal in der Vereinsgeschichte der HC Bozen.

Modus 
Zunächst bestritten 14 Mannschaften gemeinsam eine erste Saisonphase. In der zweiten Saisonphase wurden diese Mannschaften in zwei Gruppen mit je sieben Teilnehmern aufgeteilt. Die Verteilung auf beide Gruppen in der zweiten Saisonphase erfolgte gemäß ihrer Platzierung in der ersten Saisonphase und die Mannschaften erhielten gemäß dieser Bonuspunkte. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe der zweiten Saisonphase qualifizierten sich für die Finalrunde, für die der HC Bozen und der HC Milano 24 als Teilnehmer der Alpenliga direkt qualifiziert waren. Die vier bestplatzierten Mannschaften der Finalrunde qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft drei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Erste Saisonphase

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Zweite Saisonphase

Gruppe A 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe B 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Finalrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Playoffs

Meistermannschaft 
Christian Alderucci, Peter Andersson, Sean Basilio, Scott Beattie, Manuel Bergamo, Paolo Casciaro, Joe Cicarello, Mario De Benedictis, Lino De Toni, Daniele Giacomin, Günther Hell, Paolo Lasca, Igor Loro, Igor Maslennikow, David Mella, Robert Oberrauch, Martin Pavlu, Frank Pietrangelo, Ruggero Rossi De Mio, Tommy Sjödin, Christian Timpone, Lucio Topatigh, Carmine Vani, Michail Wassiljew, Sergei Wostrikow, Bruno Zarrillo, Andrei Schukow; Trainer: Adolf Insam

Weblinks 
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)
 Spielzeit bei hockeytime.net (italienisch)

1996
Eishockeysaison 1996/97